Barkley [bárklí] může znamenat:

příjmení
 Alben William Barkley (1877–1956) – americký státník a demokratický politik
 Charles Barkley (* 1963) – americký profesionální basketbalista
 Ross Barkley (* 1993) – anglický profesionální fotbalový záložník a reprezentant

jiný význam
 Gnarls Barkley – americká hudební skupina

Externí odkazy